Where We Are Tour — третий концертный тур и первый стадионный тур англо-ирландского бой-бэнда One Direction в поддержку третьего студийного альбома Midnight Memories (2013). Тур начался 25 апреля 2014 в Боготе, Колумбия и завершился 5 октября того же года в Майами, США. Австралийская поп-рок группа 5 Seconds of Summer была на разогреве в Великобритании и США.

История 
Тур был анонсирован на пресс конференции One Direction 23 мая 2013 на стадионе «Уэмбли». В марте 2014 года 5 Seconds of Summer анонсировали, что они будут на разогреве в Великобритании и США.

Съёмки 
Шоу, которые прошли 28 и 29 июня на стадионе «Сан-Сиро» в Милане, Италия, были записаны для концертного фильма «One Direction: Where We Are». Полнометражный концертный фильм с эксклюзивным интервью вышел в кинотеатрах 11 октября 2014 и транслировался всего два дня: 11 и 12 октября. В декабре 2014 был выпущен DVD с фильмом, включающий в себя эксклюзивные закулисные кадры.

Сет-лист 
 «Midnight Memories»
 «Little Black Dress»
 «Kiss You»
 «Why Don’t We Go There»
 «Rock Me»
 «Don’t Forget Where You Belong»
 «Live While We’re Young»
 «C’mon, C’mon»
 «Right Now»
 «Through the Dark»
 «Happily»
 «Little Things»
 «Moments»
 «Strong»
 «Better Than Words»
 «Alive»
 «One Thing»
 «Diana»
 «What Makes You Beautiful»
 «You & I»
 «Story of My Life»
 «Little White Lies»
 «Best Song Ever»

Даты концертов

Примечания